Île O'Brien peut faire référence à plusieurs îles :
 Île O'Brien, une île située dans l'archipel de la Terre de Feu, au Chili ;
 , une île des Îles Shetland du Sud.